hrabstwo Holt (ang. Holt County) w USA, w stanie Missouri
 hrabstwo Holt (ang. Holt County) w USA, w stanie Nebraska